Plaatsen
East Lynne (Missouri), een stad in Missouri

Romans
East Lynne (roman), een Britse roman uit 1861 van Ellen Wood

Films
East Lynne (1912), een Amerikaanse film onder regie van Theodore Marston
East Lynne (1913), een Britse film onder regie van Bert Haldane
East Lynne (1916), een Amerikaanse film onder regie van Bertram Bracken
East Lynne (1922), een Australische film onder regie van Charles Hardy
East Lynne (1925), een Amerikaanse film onder regie van Emmett J. Flynn
East Lynne (1931), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd
East Lynne (1976), een Britse film onder regie van Barney Colehan en Philip Grout
East Lynne (1982), een Britse film onder regie van David Green